Джозеф «Джо» Натаниель Делоуч (; род. , , штат Техас, США) — американский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге. Олимпийский чемпион на дистанции 200 метров с олимпийским рекордом — 19,75 (1988).

Ссылки 
 
 Профайл Джо Делоуч на iaaf.org

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике